Die Abkürzung EPUB steht für:
 Église protestante unie de Belgique
 electronic publication

EPUB